— японский футболист, нападающий австралийского клуба «Аделаида Юнайтед».

Клубная карьера 
Ибусуки с девяти лет занимался в футбольной школе «Касива Рейсол». В 2009 году молодой игрок перешёл в «Жирону», команду второй испанской лиги. За эту команду он провёл всего шесть матчей и в основном выступал за более скромные испанские клубы. В этих клубах Хироси хорошо проявил себя и получил приглашение в «Севилью». Он выступал за вторую команду клуба, «Севилья Атлетико», в составе которой игрок забил двадцать голов в тридцати двух встречах. 21 января 2012 года Хироси дебютировал в Примере в матче против «Бетиса». Сезон 2012/13 японец провёл в бельгийском «Эйпене» на правах аренды, за сезон он забил девять голов.

Карьера в сборной 
Хироси выступал за юношескую и молодёжную сборные Японии. В юношеской команде он выступал результативно — забил четыре гола в пяти матчах. А за молодёжную команду Хироси провёл всего две игры, в которых не забил ни разу.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте BDFutbol 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Сабадель»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Эйпен»
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»